Константи́н Хазби́евич Дзу́цев (22 октября 1970, Кемерово, СССР) — советский и российский футболист, защитник; тренер.

Карьера 
Воспитанник кемеровской СДЮСШОР. Начал выступления в кемеровском «Динамо» в турнире КФК первенства РСФСР. В 1992 году играл в составе «Динамо» во второй лиге России. На протяжении карьеры выступал за клубы Сибири и Дальнего Востока первого и второго дивизионов: «Кузбасс» Кемерово (1993—1994, 2006), «Заря» Ленинск-Кузнецкий (1995—1997), СКА Хабаровск (1998), «Сибиряк» Братск (1999), «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск (2000—2001), «Чкаловец-1936» Новосибирск (2002—2003), «Динамо» Барнаул (2004—2005). На профессиональном уровне провёл 276 матчей, в которых забил 18 мячей.

В 2008—2009 годах работал главным тренером кемеровского «Кузбасса», в 2011—2013 — тренер ФК «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк, с июня 2013 по июнь 2015 — главный тренер команды, носившей уже название «Металлург» (а во второй половине 2013 года — «Кузбасс»).

В декабре 2013 года получил лицензию УЕФА Pro после экзамена в Академии тренерского мастерства РФС.

С июня 2015 — главный тренер клуба ФНЛ «Байкал» Иркутск. В зимнюю паузу сезона-2015/16 ушёл из «Байкала» в «Читу». С новокузнецким клубом выиграл сибирскую зону III дивизиона (ЛФЛ) (2013) и занял третье место в зоне «Восток» Первенства ПФЛ (2014/15). С «Читой» выиграл группу «Восток» ПФЛ (2016/17). В сезоне-2017/18 занял с «Читой» в группе «Восток» лишь 4-е место из шести, но при этом был признан лучшим тренером группы «Восток». В июне 2018 года возглавил «Калугу». Спустя 4 года сотрудничество было завершено.

Тренировал сборную группы 3 ПФЛ на турнире «Переправа» — 2021, с которой занял 2-е место.

В июле 2022 года был назначен на должность руководителя программы молодёжного футбола в клубе «Новосибирск», но уже 18 августа стал главным тренером таганрогского «Форте», где в итоге проработал до 19 октября того же года с результатом в 4 победы, 4 ничьих и 2 поражения в 10 матчах.

Статистика в качестве главного тренера 
Суммарные показатели по результатам выступлений в чемпионате и кубке России с начала тренерской карьеры и по 6 июня 2022 г. включительно

Статистика по турнирам

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Кемерово
Игроки ФК «Кузбасс» Кемерово
Игроки ФК «Заря» Ленинск-Кузнецкий
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Сибиряк»
Игроки ФК «Чкаловец-Олимпик»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Динамо» Барнаул
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Кузбасс» Кемерово
Тренеры ФК «Новокузнецк»
Тренеры ФК «Байкал» Иркутск
Тренеры ФК «Чита»
Тренеры ФК «Калуга»